КСГ-Ф-70 — советский самоходный гусеничный кормоуборочный комбайн.

Разработан и с 1987 года выпускался на «Дальсельмаше». Предназначен для заготовки кормов на переувлажнённых почвах.

Питающее устройство, измельчающий аппарат и адаптеры комбайна КСГ-Ф-70 унифицированы с аналогичными устройствами комбайна КСК-100А. Могут быть установлены жатки для уборки трав, кукурузы, подборщик валков. Внутри бункера расположены выгрузной транспортер и датчик уровня заполнения. Измельченная масса передаётся по силосопроводу в бункер или транспорт. Из бункера измельчённую массу выгружают на участках с твердой почвой. 

КСГ-Ф-70 производился на предприятии «Дальсельмаш», города Биробиджана, и применяется в основном на Дальнем Востоке. Существует также модификация КСГ-Ф-70А. На смену ему был разработан комбайн Амур-680.

Технические характеристики 
 Пропускная способность
 на уборке трав урожайностью 20 т/га влажностью 75 % — 8 кг/с
 на уборке массой валка 6 кг на 1 м длины — 6 кг/с
 на уборке кукурузы урожайностью т/га и влажностью 80 % — 19 кг/с
 Ширина захвата
 жатки для уборки трав — 4,2 м
 подборщика — 2,2 м
 жатки для уборки кукурузы — 3,4 м
 Вместимость бункера — 9 м3
 Длина резки — 5-100 мм
 Масса самоходного измельчителя — 11,3 т
 Полная масса — 15,3 т
 Рабочая скорость — 9 км/ч
 Двигатель — СМД-72/73
 Мощность — 200 л.с.
 Удельное давление на грунт — не более 0,4 кг/см2

Источники 

 Красноярский аграрный университет. Машины для уборки трав и силосных культур с измельчением
 Комбайн кормоуборочный самоходный КСГ-Ф-70

Кормоуборочные комбайны
Биробиджан